Proprium steht für:

 ein eigentümliches logisches Prädikat, siehe Proprium (Philosophie)
 Nomen proprium, der individuelle Eigenname im engeren Sinne, siehe Eigenname
 eine von fünf Aussageweisen in der scholastischen Philosophie, siehe Prädikabilien
 ein Begriff in der Persönlichkeitstheorie Gordon Allports, siehe Selbst
 die dem Anlass entsprechend wechselnden Elemente im Gottesdienst, siehe Proprium (Liturgie)

Siehe auch: